YQK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kenora (Ontario) (Canada)